Аттіла де Карвальйо (1910 — ?) бразильський футболіст, що грав на позиції нападника, зокрема, за клуби «Америка» та «Ботафогу», а також національну збірну Бразилії. Триразовий переможець Ліги Каріока.
 Бруно Карвальйо (1974) — бразильський футболіст, що грав на позиції захисника. Виступав за клуби «Васко да Гама» та «Фламенго», також національну збірну Бразилії.
 Габріел Араужо Карвальйо (* 1992) — бразильський футболіст, лівий захисник.
 Даніел Карвальйо (* 1983) — бразильський футболіст, що грав на позиції півзахисника. Найбільш відомий за виступами у клубі ЦСКА (Москва) і збірній Бразилії, чемпіон світу серед молодіжних команд, володар Кубка УЄФА.
 Ектор Карвальйо (1862—1934) — парагвайський державний діяч, президент Парагваю (1902).
 Ернан Карвальйо (1922—2011) — чилійський футболіст, що грав на позиції півзахисника за клуб «Універсідад Католіка», а також національну збірну Чилі. Дворазовий чемпіон Чилі.
 Жуан Діксон Карвальйо (* 1952) — бразильський футболіст, що грав на позиції нападника за низку бразильських і японських клубних команд.
 Карлос Альберто Карвальйо дос Анжос Жуніор (* 1977) — бразильський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Клебер де Карвальйо Корреа (* 1980) — бразильський футболіст, володар Кубка Америки та Кубка Конфедерацій.
 Лаїс Естевам Рібейро Карвальйо (* 2000) — бразильська футболістка, півзахисниця.
 Луїс Карвальйо (? — 1938) — чилійський футболіст, краший бомбардир-1933.
 Рейньєр Жезус Карвальйо (* 2002) — бразильський футболіст, півзахисник клубу «Реал Мадрид».
 Франсіско де Паула Магессі Таварес де Карвальйо (1769—1847) — бразильський військовик і політик.
 Хосе Карвальйо (* 1986) — перуанський футболіст, воротар клубу УТК (Кахамарка).

Див. також 
 Карвалю